

Географічні об'єкти 
 Рязань — місто в Росії.
 Рязань — у давньоруських літописах назва місцевості між Заліссям, Київською Руссю і Диким полем, на території якої згодом було засновано Рязанське князівство. Сьогодні згадується насамперед як синонім Рязанської області.
 Рязань — село у Вілегодському районі Архангельської області.
 Рязань — село у Череповецькому районі Вологодської області.
 Рязань — село в Одинцовському районі Московської області.
 Рязань — село у Дорогобузькому районі Смоленської області.
 Рязань — село у Кімрському районі Тверської області.

Військові апарати 
 «Рязань» — підводний човен класу РПКСН проекту 667БДР «Кальмар».
 «Рязань» — бомбардувальник Ту-95МС, що базується на військовому аеродромі Дягілєво на території Рязані.

Спортивні клуби 
 «Рязань» — баскетбольний клуб.
 «Рязань» — футбольний клуб, існував в 1995—2009 роках.
 «Рязань» — футбольний клуб, заснований в 2010 році, до 2014 року носив назву «Зірка».
 «Рязань» — хокейний клуб.
 «Рязань-ВДВ» — жіночий футбольний клуб.

Транспортні об'єкти 
 Рязань I — залізнична станція та вокзал східного напрямку міста Рязані.
 Рязань II — залізнична станція та вокзал південного напрямку міста Рязані.

Див. також 
 Велика Рязань
 Мала Рязань
 Стара Рязань